La Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è una delle 3 divisioni zonali nell'ambito della Federation Cup 1994. Essa è a sua volta suddivisa in tre gruppi (Group I, Group II, Group III) formati rispettivamente da squadre inserite in tali gruppi in base ai risultati ottenuti l'anno precedente.

Round robin
 Località: Freizeit Park, Bad Waltersdorf, Styria, Austria
 Data: Settimana del 18 aprile

 Le squadre clasfficate all'ultimo posto formano il Gruppo II della Fed Cup 1995.

Turno di qualificazione

Primo turno

 Ungheria, Russia e Slovenia formano il Gruppo I della Fed Cup 1995.
 Grecia, Israele, Portogallo, Turchia e Zimbabwe formano il Gruppo II della Fed Cup 1995.

Play-offs

 Austria, Bielorussia, Belgio e Slovacchia accedono al World Group.
 Le squadre perdendi formano il Gruppo I della Fed Cup 1995.

Federation Cup 1994